Чемпионат Франции по футболу 1958/1959 — 21-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Ницца» стал чемпионом Франции в 4-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1257 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов 
 «Алес» — «Реймс»  — 3:6
 «Расинг» — «Лилль»  — 7:2
 «Сошо» — «Алес»  — 4:5
 «ФК Нанси» — «Ницца»  — 3:6
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов 
 «Лилль» — «Расинг»  — 1:6
 Самая крупная победа дома: 6 голов 
 «Ланс» — «Страсбур»  — 6:0
 «Реймс» — «ФК Нанси»  — 7:1

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1958/1959
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1958 году
Спорт во Франции в 1959 году